Emir (arabsky امير) je jméno arabsko-hebrejského původu odvozené z titulu emír.

Známí nositelé 

 Emir Halilović (* 1989) – bosenský fotbalista
 Emir Kusturica (* 1954) – srbský filmový režisér a hudebník
 Emir Spahić (* 1980) – bosenský fotbalista
 Emir Zeba (* 1989) – bosenský fotbalista
 Emir (zpěvák) (* 1980) – turecký popový zpěvák

Související články 

 Amir
 emirát